Medibank International 2006 – tenisowy turniej WTA z cyklu Medibank International rozgrywany w dniach 9–14 stycznia 2006 w Sydney na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 419 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Australii